Mister Ondioline é o single do compositor francês de música eletrônica Jean-Jacques Perrey, lançado em 1960. É também o segundo álbum solo de Perrey e o quarto single de Jean-Jacques Perrey, o álbum recebeu esse nome porque enquanto Jean-Jacques Perrey
promoveu e vendeu o Ondiolinas chamava-se "Sr. Ondioline". No álbum, compositores conhecidos da época colaboraram para fazer alguns dos temas do álbum; a primeira música foi criada pelo diretor de ópera Leon Jessel, a segunda foi composta por Paul Lincke, a terceira foi
composta por Arthur Pryor, conhecido como um trombone virtuoso, e o quarto tema foi composto pelo popular pianista e compositor americano Felix Arndt.

O primeiro e o terceiro tópicos são escritos em  francês e o quarto é escrito em  esukera. O título, o primeiro e o terceiro tema significam "Desfile de Soldados de Madeira", "O Assobiador e seu Cachorro" e o quarto significa "Como".

Capa 
A arte do álbum mostra um sujeito mascarado tocando um teclado eletrônico, presumivelmente Jean-Jacques Perrey, e acima está o nome do álbum, o nome da gravadora  Pacific , e o nome das músicas.

Lista de músicas

Veja também 
 Cadmus, Le Robot de l'Espace
 Musique Electronique du Cosmos

Referências

Links externos 
 Discogs.Com - Mister Ondioline

Singles de Jean-Jacques Perrey
Álbuns de música eletrônica
Álbuns de 1960